Lego Drome Racers est un jeu vidéo de course futuriste développé par Attention to Detail et Möbius Entertainment, sorti en 2002 sur PlayStation 2, Xbox, GameCube, Windows, Game Boy Advance.

Système de jeu

Accueil 
GameSpot : 5,1/10 (GC) - 8,1/10 (GBA)
Jeux vidéo Magazine : 3/20 (PS2)
Jeuxvideo.com : 11/20 (PS2/GC) - 12/20 (PC)

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2002
Jeu vidéo de course futuriste
Jeu PlayStation 2
Jeu Xbox
Jeu GameCube
Jeu Windows
Jeu Game Boy Advance
Jeu vidéo développé au Royaume-Uni
Drome Racers
Jeu Attention to Detail
Jeu Electronic Arts
Jeu THQ